Gebetsruf kann Folgendes bedeuten:
 für den islamischen Gebetsruf siehe Adhān
 für den christlichen Gebetsruf siehe Alpsegen

Siehe auch